Juniorvärldsmästerskapen i friidrott 2018 (officiellt IAAF World U20 Championships) var de 17:e juniorvärldsmästerskapen och anordnades i Tammerfors, Finland den 10–15 juli 2018. Tävlingarna var öppna för atleter födda tidigast 1 januari 1999.

Finalresultat och medaljörer

Män

Löpgrenar

Teknikgrenar

Kvinnor

Löpgrenar

Teknikgrenar

Medaljfördelning

Externa länkar 
 IAAF:s officiella hemsida för mästerskapen

Friidrottsåret 2018
2018 i Finland
Internationella friidrottstävlingar i Finland
Sportevenemang i Tammerfors